La KNVB beker 2008-2009 fu la 91ª edizione della coppa nazionale dei Paesi Bassi.

1º turno 
Giocato tra il 30 e il 31 agosto 2008.

2º turno 
Giocato tra il 23 e il 25 settembre 2008.

3º turno 
Giocato tra l'11 e il 13 novembre 2008.

Ottavi di finale 
Giocati il 20, il 21 e il 28 gennaio 2009.

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
Edizioni della Coppa d'Olanda